Беотук:

 Беотуки — индейское племя «краснокожих», предположительно первое вступившее в контакт с европейцами в 11 в.
 Беотук — язык беотуков